En géologie, l'activisme est une théorie insistant sur les réactions chimiques dont les roches ont été le siège.
 En caractérologie, l'activisme est une attitude privilégiant l'action et l'initiative personnelle.
 En politique, l'activisme est une pratique qui préconise l'action directe ; le terme activisme peut par ailleurs être employé, par anglicisme, pour désigner le militantisme pris au sens large.
 En Belgique, l'activisme était un courant politique du mouvement flamand qui préconisait la collaboration avec l'occupant allemand pendant la Première Guerre mondiale.
 L'activisme thérapeutique est un mouvement de malades visant à prendre part à la production de connaissance sur la maladie.